Affenkönig steht für:

 Sun Wukong, Figur der chinesischen Mythologie 
 Affenkönig, Spielfilm von Oliver Rihs aus dem Jahr 2016;